Il singolare del Madrid Masters 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Andre Agassi era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Juan Carlos Ferrero ha battuto in finale 6–3, 6–4, 6–3, Nicolás Massú.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Madrid Masters 2003
ATP Tour 2003